Steeplechase má více významů:

 Steeplechase (dostihy) – koňské závody
 Běh na 3000 m překážek (steeplechase, atletická disciplína)